Kasteel Rijnenburg, een voormalig kasteel bij Utrecht
hofstede Rijnenburg, rijksmonument in Hazerswoude-Rijndijk
Rijnenburg (polder), een polder bij Utrecht, genoemd naar kasteel Rijnenburg
Rijnenburg (buurtschap)